Contra la corriente puede referirse a:

 Contra la corriente (1997), álbum de Marc Anthony;
 Contra la corriente (2010), álbum de Tronic;